Соболев, Андрей Андреевич:
 Соболев, Андрей Андреевич (1904—1966) — российский зоолог-паразитолог, гельминтолог, специалист по нематодам-спируридам и некоторым другим группам гельминтов. 
 Соболев, Андрей Андреевич (род. 1989) — российский сноубордист.